Lipovník ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Topoľčany, siehe Lipovník (Topoľčany)
 einer Ortschaft im Okres Rožňava, siehe Lipovník (Rožňava)

Der erstgenannte Ort liegt im Nitriansky kraj, der zweite im Košický kraj.